Lambda Fornacis pode se referir a:
Lambda1 Fornacis
Lambda2 Fornacis